Йожеф Ради (; 22 сентября 1884, Сексард, Австро-Венгрия, — 11 октября 1957, Балатонкенеше, Венгрия) — венгерский фехтовальщик, олимпийский чемпион.

Йожеф Ради родился в 1884 году в Сексарде. С 1921 года начал занимать призовые места на чемпионате Венгрии. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже завоевал серебряную медаль. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме стал обладателем золотой медали. В 1930 завоевал золотую, а в 1931 году — серебряную медали европейского первенства (впоследствии задним числом эти первенства были признаны чемпионатами мира).

Ссылки 
 

Фехтовальщики Венгрии
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1924 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1928 года